Miejscowości w Anglii
 Kirkham – miasto w hrabstwie Lancashire
 Kirkham (North Yorkshire) – wieś w hrabstwie North Yorkshire
Inne znaczenia słowa
 Kirkham (Australia) – miejscowość w Australii, w Nowej Południowej Walii
 Richard Kirkham – filozof amerykański